Ирина Борисовна Уварова (р. 13 апреля 1947 года) — советская , . Вдова известного поэта-песенника Александра Жигарева. С 1995 года работает в Московском драматическом театре «Бенефис».

Семья 
Муж — Александр Жигарев (1938—1987) — поэт-песенник, журналист, переводчик.

Биография 
Родилась в музыкальной семье. Отец Ирины был известным музыкантом, играл на рояле и аккордеоне, работал аккомпаниатором у Людмилы Зыкиной.

Окончила музыкальную школу по классу фортепиано, затем музыкальный факультет педагогического института. Работала концертмейстером в «Москонцерте», затем стала солисткой в знаменитом ВИА «Голубые гитары» — пела народные песни, зарубежные хиты, песни советских композиторов.

Впоследствии стала выступать самостоятельно, как эстрадная певица. Тридцать лет проработала в «Москонцерте». Участвовала в различных конкурсах, была лауреатом международного конкурса в Зелёной Гуре (Польша), дипломантом конкурса артистов эстрады в Ленинграде. В качестве певицы и драматической актрисы принимала участие в концертных программах эстрадного дуэта актёров Вадима Тонкова и Бориса Владимирова (Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична). Совместно с Лионом Измайловым провела несколько выпусков передачи «Утренняя почта».

Исполняла песни Романа Майорова, Вячеслава Добрынина, Давида Тухманова, Сергея Березина, Альберта Арутюнова и других композиторов. Особой популярностью в 1980-е годы пользовался дуэт Уваровой и Николая Караченцова «Что тебе подарить?».

В 1990-е годы певице пришлось прекратить концертную деятельность и уйти с эстрады, перейдя на работу музыкальным руководителем в Московском драматическом театре «Бенефис».

Работы в МДТ «Бенефис» 
 2000—2001 — «Сватовство по-московски» (Первое) — авторы Геннадий Гладков и Юлий Ким (по произведениям А. Н. Островского)
 2002 — «Сватовство по-московски» (Первое) — авторы Геннадий Гладков и Юлий Ким (по произведениям А. Н. Островского)
 2004 — «Ура, король!» — авторы Евгений Шварц, Геннадий Гладков и Юлий Ким
 2005 — «Убийство по-французски» — (по мотивам комедии Марселя Ашара «Дура», перевод С. Володиной)
 2006 — «Любовь. Фантазии. Инопланетяне…» (пьеса А.Соколовой)
 2007 — «История С…» — (по трагикомедии Александра Вампилова «История с метранпажем»)
 2008 — «Ангел» — (по трагикомедии Александра Вампилова «Двадцать минут с ангелом»)
 2009 — «Невеста» — (по рассказам А. П. Чехова)
 2010 — «Прикосновение» (Р. Ибрагимбеков)
 2011 — «Легкомысленная комедия» — (по пьесе Оскара Уайльда «Как важно быть серьёзным»)

Дискография 
 1987 год — Ирина Уварова и Николай Караченцов «Что тебе подарить?» (винил)
 1988 год — Ирина Уварова «Я к птицам ближе всех» (винил)

Избранные песни 
 «Что тебе подарить?» (музыка Романа Майорова, слова Сергея Алиханова и Александра Жигарева) дуэт с Николаем Караченцовым
 «Вот какая любовь» (музыка Романа Майорова, слова Михаила Рябинина) дуэт с Николаем Караченцовым
 «Знакомый взгляд» (музыка Романа Майорова, слова Якова Гальперина) дуэт с Николаем Караченцовым
 «Мы в садовников играли» (музыка Сергея Березина, слова Ларисы Рубальской) дуэт с Николаем Караченцовым
 «От добра — добра не ищут!» (музыка Альберта Арутюнова, слова Анны Саед-Шах) дуэт с Николаем Караченцовым
 «Уходит любовь» (музыка Вячеслава Добрынина, слова Александра Жигарева)
 «Вы танцуете прекрасно» (музыка Давида Тухманова, слова Михаила Рябинина)
 «Чучело» (музыка Романа Майорова, слова Якова Козловского)
 «Два солнца» (музыка Александра Зубкова, слова Бориса Ческиса)
 «Я жду» (музыка Романа Майорова, слова Виктор Гин)
 «Я тебя помню» (музыка Ильи Словесника, слова Игоря Шаферана)

Примечания

Ссылки 
 Театр Бенефис — официальный сайт http://www.benefistheatre.com
 Интервью Ирины Уваровой на сайте moskva.bezformata.ru

Артисты Москонцерта